Kunovec je naselje u sastavu Općine Koprivnički Ivanec, u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 488 stanovnika.

Šport 
 NK Bratstvo, nogometni klub

Izvori 

Naselja u Koprivničko-križevačkoj županiji